Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Eugene A. Greene en honor de Eugene A. Greene.

, un destructor escolta cancelado en 1944.
, un destructor transferido a la Armada Española en 1972.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos